Michael Thomas (acteur) (1952-2019), een Brits acteur
 Michael Thomas (auteur), een Amerikaans auteur
 Michael Thomas (muzikant), een Brits muzikant van o.a. Bullets for my Valentine
 Michael Tilson Thomas, een Amerikaans dirigent, pianist en componist
 Michael Thomas (voetballer, 1967), een Brits voetballer
 Michael Thomas (voetballer, 1992), een Brits voetballer
 Michael Thomas (American football), een American footballspeler

Zie ook 
 Michel Thomas, pseudoniem Michelle Houellebecq, een Frans romancier, dichter en toneelschrijver

Wikipedia:Doorverwijspagina